Stora Wäsby kan vara:

Stora Väsby slott – ett slott i Upplands Väsbys grönområden
Stora Wäsby (rastplats) –  en rastplats, belägen på båda sidor av motorvägen på E4 strax norr om Upplands Väsby